Esistono più comuni francesi con questo nome

Grand-Camp – Eure
Grand-Camp – Senna Marittima